3 miejscowości w Polsce: 
 Lemany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Lemany – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice 
 Lemany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Lemany – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim